

Storia 
Askari (o ascari in forma italianizzata) è una parola araba che significa "soldato". Con questo nome furono chiamati, durante il colonialismo europeo in Africa, i soldati indigeni reclutati dalle potenze coloniali, fra cui:

 gli àscari delle colonie italiane
 gli askari delle colonie tedesche
 gli askari delle colonie britanniche

Ascari, nel senso generico di truppe mercenarie, era un termine usato da Gaetano Salvemini per indicare quei deputati, in genere dell'Italia meridionale, che appoggiavano Giovanni Giolitti

Persone 
Ascari è un cognome italiano frequente soprattutto nella regione Emilia-Romagna e nella regione Lombardia.

 Antonio Ascari (1888-1925) – pilota automobilistico italiano
 Alberto Ascari (1918-1955) – figlio di Antonio, pilota come il padre
 Tonino Ascari (1942-2008) – figlio di Alberto, pilota come il padre

Casa automobilistica 
 Ascari Cars – casa automobilistica britannica

Navi 
  – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1938 ed affondato nel 1943

Altro 
 Ascari Bicycles – ditta americana produttrice di biciclette 
 Monumento agli askari – monumento di Dar es Salaam
 Circuito Ascari – circuito motoristico
 Ascari del cielo – reparto di paracadutisti delle forze armate italiane

Pagine correlate 
 Ascaro (cacciatorpediniere)

Note